Ponder bezeichnet:

 Ponder, Stadt in Texas (USA)
 Ponder Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Ponder-Modus bei Spielcomputern im Duell: ON heißt beide rechnen immer gleichzeitig, OFF heißt beide rechnen nur abwechslungsweise.

Ponder ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Ponder (* 1988), US-amerikanischer American-Footballspieler
 James Ponder (1819–1897), US-amerikanischer Politiker und von 1871 bis 1875 Gouverneur des Bundesstaates Delaware
 Jimmy Ponder (Jimmy „Fats“ Ponder; 1946–2013), US-amerikanischer Jazz-Gitarrist
 Winston F. Ponder (* 1941), neuseeländischer Malakologe

Siehe auch:
 Ponders